Craig Benson – nuotatore britannico
Craig Benson – politico statunitense